Цигленица може да се односи на
 Цигленица (Поповача), насељено место у општини Поповача, Сисачко-мославичка жупаније, Република Хрватска
 Цигленица (Гарешница), насељено место у Граду Гарешница, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Цигленица Загорска, насељено место у општини Свети Криж Зачретје, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска